Agetec Inc. (ASCII Game Entertainment Technology) — американська компанія, що займається видавництвом відеоігор, відома тим, що привезла японські тайтли до США. Компанія була сформована через ASCII Corporation, яка виділила їхню американську дочірню компанію як незалежну корпорацію у 1998 році, а пізніше через рік стала самостійним видавцем.
 
Серед відомих ігор, виданих Agetec, є R-Type Delta, серія Armored Core і серія King's Field (серія ігор), а також «дизайнерська серія» RPG Maker і Fighter Maker. Інші помітні ігри, опубліковані компанією, включають Magic Pengel та Cookie & Cream та їх найпопулярніші риболовецькі тайтли Bass Landing та Fisherman's Bass Club, а також Disaster Report та його продовження, Raw Danger!. Agetec розробили Cookie & Cream за допомогою FromSoftware і опублікували її в Сполучених Штатах.

Видані ігри

Посилання 
 Agetec на сайті MobyGames 
 Список ігор Agetec на GameFAQs 

Видавці США
Видавці відеоігор
Засновані у США 1998
Підприємства округу Санта-Клара (Каліфорнія)
Розробники відеоігор